Чоботар, швець — ремісник, що шиє і ремонтує чоботи та інші види взуття.
 Чоботар, шилодзьобка (Recurvirostra avosetta) — прибережний птах ряду сивкоподібних (Charadriiformes).

Прізвище 
 Чоботар (Чоботарь) Валерій Георгійович ( 1976) — український тренер